Sadio Doumbia e Fabien Reboul erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

In finale Hunter Reese e Jan Zieliński hanno sconfitto Robert Galloway e Han Hach Verdugo con il punteggio di 6–4, 6-2.

Teste di serie 

  Luis David Martínez /  Miguel Ángel Reyes Varela (quarti di finale)
  Felipe Meligeni Alves /  Fernando Romboli  (semifinali)

  Treat Huey /  Nathaniel Lammons (primo turno)
  Andre Begemann /  Florin Mergea (quarti di finale)

Wildcard 

  Dragoș Dima /  Ergi Kırkın (primo turno)
  Tudor Ștefan Gheorghiță /  Dragoș Nicolae Mădăraș (primo turno)

  Victor Vlad Cornea /  Alexandru Jecan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sibiu Open 2020